Николай Беляков: Беляков, Николай Александрович (1908—1988) — Герой Советского Союза.
 Беляков, Николай Алексеевич (род. 1949) — российский патофизиолог.
 Беляков, Николай Кузьмич (1882—1948) — начальник Управления охраны железных дорог, комиссар Николаевской железной дороги.
 Беляков, Николай Фёдорович (1861—?) — член Государственного совета, «октябрист».